Jordanthribus är ett släkte av skalbaggar. Jordanthribus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Jordanthribus